Osoby:
 Karl-Magnus Amell – szwedzki kolarz
 Robbie Amell – kanadyjski aktor
 Stephen Amell – kanadyjski aktor

Zobacz też:
 Amel
 Ammel